John McDermott (golfer) (1891-1971), Amerikaans golfer
 John McDermott (acteur) (1893-1946), Amerikaans acteur, scenarioschrijver en regisseur
 John McDermott (scheidsrechter) (1956), Iers voetbalscheidsrechter